Flammersbach steht für:

 Flammersbach (Wilnsdorf), Ortsteil der Gemeinde Wilnsdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Flammersbach (Haiger), Stadtteil von Haiger, Lahn-Dill-Kreis, Mittelhessen
 Flammersbach (Aubach), Bach und westlicher Zufluss des Aubachs in Hessen
 Flammersbach (Weiß), Zufluss des Weiß in Nordrhein-Westfalen